Tamani ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Tamani (* 1974), Schweizer Skeletonpilot
 Saimoni Tamani (* 1944), fidschianischer Sprinter
 Salanieta Tamani, eine fidschianische Leichtathletin

Tamani ist außerdem:

 Tamani, ein Ort im Kreis Barouéli in Mali
 Tamani – Trophées de la musique au Mali,  ein seit 2003 in mehreren Kategorien vergebener Musikpreis in Bamako (Mali)
 Tamaní, eine bisher nicht klassifizierte Sprache in Kolumbien 
 die weibliche Hauptrolle ‚Prinzessin Tamani‘ im Film Wenn du bei mir bist, gespielt von Zienia Merton
 die Komposition Tamáni I (2003) für Violoncello solo von Samir Odeh-Tamimi
 TAMANI Hotels and Resorts,  ein Hotelunternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten